Стрижков, Матвей Петрович (1914—1989) — механик-водитель танка, Герой Советского Союза.
 Стрижков, Филипп Васильевич (1769—1811) — изобретатель в области обработки камня, организатор Колыванского камнерезного завода